1983 Голяма награда на Бразилия е 11-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 13 март 1983 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия